Día y noche puede referirse a:
El día y la noche

Títulos de obras
 Día y noche (Miguel Ángel), grupo escultórico de Miguel Ángel para la tumba de Juliano II de Médicis en la Sagrestia Nuova de la Capilla Medicea de la Basílica de San Lorenzo (Florencia), 1526–1531.
 Día y noche (Epstein), esculturas de Jacob Epstein para el edificio 55 Broadway (Londres), 1928.
 Día y noche (Simenon) (Jour et Nuit), obra autobiográfica de Simenon, 1981.
Día y noche (autómata celular) (Day and Night), 1997.
El día y la noche (película) (Le jour et la nuit), película francesa de 1997.
Día y noche (película), película china de 2004
Día y noche (Antonio López), esculturas de Antonio López García en la Estación de Atocha (Madrid), 2008
Día y noche (Pixar), cortometraje de animación, 2010.

Notas